

Sigle 
BOK est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :
 BOK Center, une salle omnisports en construction située à Tulsa dans l'Oklahoma aux États-Unis ;
 Bank of Korea (en français, Banque de Corée), la banque centrale de Corée du Sud.

Code 
BOK est un code qui peut faire référence à :
 .

Patronyme 

 Bart Bok, un astronome néerlando-américain ;
 Francis Bok (1979-), un ancien esclave soudanais devenu aujourd'hui abolitionniste ;
  (1950-), clarinettiste basse néerlandais ;
 Priscilla Fairfield Bok, une astronome américaine et épouse de Bart Bok.

Autres 
Bok peut aussi désigner :
 Bok, un cratère d'impact sur la Lune nommé en hommage au Bart Bok et Priscilla Fairfield Bok ;
 Bok, un village de Bosnie-Herzégovine.

Voir aussi 
 Globule de Bok, un amas sombre de poussières et de gaz du milieu interstellaire au sein duquel peut commencer la naissance des étoiles